Печенгская волость:
 Печенгская волость (Архангельская губерния) — волость в Кемском уезде Архангельской губернии
 Печенгская волость (Новгородская губерния) — волость в Кирилловском уезде Новгородской губернии